Georges Gaillemin (1919-1958), personnalité politique française ;
 Louis Gaillemin (1880-1960), personnalité politique française.